Йедаэль Степак (, , род. 21 августа 1940, Хайфа) — израильский шахматист, мастер ФИДЕ (1983).

Многократный участник чемпионатов Израиля. Лучший результат — 4 место в 1961 г.

Победитель молодёжного чемпионата Израиля 1958 г.

Чемпион Израиля среди ветеранов 2014 г. Серебряный призёр чемпионата Израиля среди ветеранов 2011 г.

В составе сборной Израиля участник шахматной олимпиады 1964 г., командных чемпионатов мира среди студентов 1964 и 1966 гг. и командного чемпионата мира среди ветеранов 2004 г. (сборная Израиля победила в соревновании; другие участники команды — гроссмейстеры М. Д. Цейтлин, Я. И. Мурей и Я. Крайдман), международного матча со сборной Индии (2012 г.).

Участник чемпионатов Европы среди ветеранов 2003, 2004 и 2006 гг.

Участник ряда сильных по составу международных турниров, проводившихся на территории Израиля.

Партия Степака с Х. Машияном, сыгранная в чемпионате Израиля 1980 г., долгое время была самой длинной из числа партий, завершившихся победой одной из сторон (игравший белыми Степак выиграл на 193-м ходу).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Й. Степака в базе Chessgames
 Личная карточка Й. Степака на сайте 365Chess

 Шахматисты Израиля
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Мастера ФИДЕ по шахматам